Любница — название населённых пунктов:

 Любница — село в Софийской области Болгарии.
 Любница — село в  Злотуском повяте Великопольского воеводства Польши.
 Любница — деревня в Кросненском повяте Любуского воеводства Польши.
 Любница — деревня в Валдайском районе Новгородской области России.
 Любница — деревня в волости Сетомаа уезда Вырумаа, Эстония.